Adriano in Siria steht für:

 Adriano in Siria (Metastasio), Opernlibretto von Pietro Metastasio (1732) und dessen Vertonungen
 Adriano in Siria (Pergolesi), Oper von Giovanni Battista Pergolesi (1734)